Vázquez ist als Variante von Vásquez ein ursprünglich patronymisch gebildeter spanischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Vasco“. Insbesondere außerhalb des spanischen Sprachraums tritt ganz vereinzelt auch die Form Vazquez auf.

Namensträger

A 
 Adelina Vázquez († 2010), kubanische Journalistin

 Álvaro Vázquez (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Antonio Vázquez (* 1961), spanischer Bogenschütze
 Antonio Jesús Vázquez Muñoz (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Arturo Vázquez Ayala (* 1949), mexikanischer Fußballspieler

B 
 Bernardino González Vázquez (* 1966), spanischer Fußballschiedsrichter
 Bernardino Vázquez de Tapia, spanischer Konquistador

C

E 
 Efrén Vázquez (* 1986), spanischer Motorradrennfahrer
 Enrique Vázquez del Mercado (1950–2011), mexikanischer Fußballtorhüter
 Erika Vázquez (* 1983), spanische Fußballspielerin
 Ernesto Madero Vázquez (1913–1996), mexikanischer Journalist und Diplomat
 Excequiel Vázquez (* 1991), uruguayischer Fußballspieler

F 

 Fernando Vázquez (* 1954), spanischer Fußballtrainer
 Fernando Vázquez de Menchaca (1512–1569), spanischer Jurist und Humanist
 Fran Vázquez (Francisco Vázquez González; * 1983), spanischer Basketballspieler

 Franco Vázquez (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Frankie Vázquez (* 1958), puerto-ricanischer Perkussionist und Sänger

G 
 Gerardo Díaz Vázquez (* 1966), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tacámbaro

I 
 Ignacio Vázquez (* 1971), mexikanischer Fußballspieler
 Israel Vázquez (* 1977), mexikanischer Boxer

J 
 Javier Vázquez (* 1976), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Jesús Vázquez Martínez (* 1965), spanischer Fernsehmoderator
 Joaquín Vázquez (1897–1965), spanischer Fußballspieler 
 Jorge Vázquez (* 1950), argentinischer Geistlicher, Koadjutorbischof in Morón
 Jorge Vázquez Viaña (1939–1967), bolivianischer Revolutionär

 Josefina Vázquez Mota (* 1961), mexikanische Politikerin (PAN)

K 
 Kevin Vázquez (* 1993), spanischer Fußballspieler

L 
 Lizbeth Salazar Vazquez (* 1996), mexikanischer Radsportlerin
 Lorenzo Vazquez († um 1509), spanischer Architekt
 Lorraine Cortés-Vázquez, US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Lucas Vázquez (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Lucas Vázquez de Ayllón (um 1474–1526), spanischer Entdecker
 Luciano Vázquez (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Luis Vázquez (1926–2007), mexikanischer Fußballspieler

M 

 Marco Antonio Fabián Vázquez (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Mariel Vázquez, mexikanische Mathematikerin und Biologin
 Mario Rubio Vázquez (* 1936), mexikanischer Fußballschiedsrichter 
 Marta Fernández Vázquez (* 1973), spanische Journalistin und Schriftstellerin
 Martín Vázquez (* 1969), uruguayischer Fußballschiedsrichter
 Micaela Vázquez (* 1986), argentinische Schauspielerin und Sängerin
 Miguel Vázquez (* 1987), mexikanischer Boxer
 Milagros Leal Vázquez (1902–1975), spanische Schauspielerin, siehe Milagros Leal

N 
 Nelly Vázquez (* 1937), argentinische Tangosängerin

O 
 Olegario Vázquez Raña (* 1935), mexikanischer Sportschütze und Unternehmer
 Óscar Vázquez (* 1990), spanischer Eishockeyspieler

P 
 Papo Vázquez (* 1958), amerikanischer Musiker
 Paola Vázquez (* 1998), puerto-ricanische Leichtathletin

 Pedro Vázquez Villalobos (* 1950), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Antequera

R 
 Rafael Martín Vázquez (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Raúl Marcelo Vázquez (* 1948), kubanischer Radrennfahrer
 Ricardo Vázquez (* 1932), uruguayischer Radrennfahrer
 Ricardo Michel Vázquez (* 1990), mexikanischer Fußballspieler
 Roland Vazquez (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist

S 
 Santiago Vázquez (1787–1847), uruguayischer Politiker und Diplomat
 Sebastián Vázquez (* 1980), uruguayischer Fußballspieler

T 
 Tabaré Vázquez (1940–2020), uruguayischer Politiker und Präsident
 Tito Vázquez (* 1949), argentinischer Tennisspieler

V 
 Víctor Vázquez (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Víctor Luna Vázquez, mexikanischer Fußballspieler
 Victorino Vázquez (1918–1989), mexikanischer Fußballspieler

W 
 Wanda Vázquez Garced, puerto-ricanische Juristin und Politikerin
 Wesley Vázquez (* 1994), puerto-ricanischer Mittelstreckenläufer
 Wilfredo Vázquez (* 1960), puerto-ricanischer Boxer
 Wilfredo Vázquez junior (* 1984), puerto-ricanischer Boxer

Y 
 Yago Vázquez (* 1984), spanischer Jazzmusiker
 Yul Vazquez (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

Sonstiges 
 Vázquez-Insel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Einzelnachweise 

Spanischer Personenname
Familienname

fr:Vasquez